Nová Polianka (district de Svidník)
 Nová Polianka (Vysoké Tatry)